Луи I (, ; ум. 11 августа 1171) – граф Лоона после 1136 года, и Ринека с 1155/1159, фогт Авербоде, бургграф Майнца.

Биография 
Сын графа Лоона и Ринека Арнуля II и его жены Алеиды.

Поддерживал епископа Утрехта Германа в его борьбе с многочисленными врагами.

В 1171 г. во главе наёмного войска напал на город Сен-Трон, разорил его окрестности, но потерпел поражение от графа Жиля де Дюра — союзника горожан, и бежал в Лооз, который подвергся осаде. Во время этой осады умер (11 августа 1171 года).

Позднее, после смерти Жиля де Дюра (правил в 1161/1164-1175) и его братьев Конона и Пьера, их владения в 1189 г. унаследовал сын Луи I де Лоона. Жерар II как родственник.

Брак и дети 
Жена – Агнесса де Мец (ум. до 1180), дочь Фольмара V, графа Меца и Хомбурга, и его жены Мехтильды де Дабо (фон Дагсбург). Дети:
 Арнуль (ум. 1159)
Жерар II (1145/1150 — после 1194), граф Лоона, Ринека и Дюра
 Гуго (ум. после 1175)
 Имажина (ум. 1214), жена Годфруа III, графа Лувена
Агнесса (ум. 1191), с 1157 жена баварского герцога Оттона I
 Бонна, муж – Готье III Берту, сеньор де Малин 
 Лоретта (ум. до 1184), первый муж – Жиль, граф Дюра (1172, 1174 развод), второй муж – Тибо I, граф Бара.
 Гертруда, аббатиса в Мюнстербильцене

Примечания

Литература 
 Recherches sur le légitime gouvernement des comtés de Looz, d'Horne et de Nye, par Friedrich W. von Hofmann, Troisième édition, 1799

Ссылки 
 https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1965_num_43_2_2570
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/LOTHARINGIAN%20(LOWER)%20NOBILITY.htm#LudwigILoozdied1171B

Графы Лоона